Typ 177 oder Type 177 steht für:

 Peugeot Typ 177, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 177, Massengutschiffstyp der Sietas-Werft
 Vickers Type 177, Flugzeugtyp von Vikers, siehe Vickers Type 143